The Mirage puede referirse a:

The Mirage (hotel y casino), un casino resort en la ciudad de Las Vegas, Nevada; o
The Mirage (película), una película estadounidense de 1924.